Plaats in Indonesië
 Tri Mulya Jaya (Sungai Gelam), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Tri Mulya Jaya (Ukui), een plaats in het bestuurlijke gebied Pelalawan in de provincie Riau